Аллея звёзд — мемориальное место в городах мира (чаще всего улица или проспект), где увековечиваются выдающиеся личности соответствующих стран.

 Аллея звёзд в Бирмингеме  
 Аллея звёзд (Голливуд)
 Аллея звёзд (Гонконг)
 Аллея звёзд (Донецк)
 Аллея звёзд (Лодзь)
 Аллея звёзд (Пермь)
 Аллея звёзд (Ростов-на-Дону)
 Аллея татарских звёзд

См. также 
 
 Площадь звёзд эстрады